Athen steht für:

 Gemeinde Athen, Hauptstadt von Griechenland

Verwaltungseinheiten:
 Athen (Präfekturbezirk), eine ehemalige Verwaltungseinheit
 Athen-Nord (Regionalbezirk)
 Athen-Süd (Regionalbezirk)
 Athen-West (Regionalbezirk)
 Athen-Zentrum (Regionalbezirk)
 Herzogtum Athen, ein Kreuzfahrerstaat (1204–1456)

Bistümer:

 Titularerzbistum Athenae, ein katholisches Titularerzbistum
 Erzbistum Athen (griechisch-orthodox)
 Erzbistum Athen (römisch-katholisch)

Sportvereine bzw. deren Abteilungen:

 AEK Athen
 Athinaikos Athen
 Atromitos Athen
 Egaleo AO Athen
 Ilisiakos Athen
 Panathinaikos Athen (Basketball)
 Panathinaikos Athen (Fußball)
 Panionios Athen
 Panionios Athen (Basketball)

Sportwettbewerbe:

 Athen-Marathon
 ATP Athen, ein ehemaliges Tennisturnier der Herren
 WTA Athen, ein ehemaliges Tennisturnier der Damen

Schiffe:

 Athen (Schiff, 1900), deutsches Frachtschiff von 1900
 Athen (Schiff, 1936), deutsches Frachtschiff von 1936

Name:
 Antikleides von Athen, griechischer Geschichtsschreiber

Siehe auch:

 Athen (Eponym)
 Charta von Athen (Begriffsklärung)